Esteras puede hacer referencia a:
 Esteras de Lubia, localidad de la provincia de Soria, en España.
 Esteras de Medinaceli, antaño «Esteras del Ducado», localidad de la provincia de Soria, en España.